Miejscowości w USA:
 Scio – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Harrison
 Scio – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Linn
 Scio – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Scio – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
Gminy w USA:
 Scio (ang. Scio Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
 Scio (ang. Scio Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany